Eigeldinger ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Eigeldinger (1886–1973), französischer Radrennfahrer
 Jean-Jacques Eigeldinger (* 1940), Schweizer Musikwissenschaftler